Mecherchar bezeichnet:
 Mecherchar-Inseln, eine Inselgruppe in Palau 
 Mecherchar, auch Eil Malk genannt, eine der Mecherchar-Inselnn